Giuseppe Giulietti – sindacalista e politico italiano (1879-1953)
 Giuseppe Giulietti – giornalista e politico italiano (1953 – vivente)
 Giuseppe Maria Giulietti – esploratore italiano